Arki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Arkoí, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Indien 

 Arki, ort, Himachal Pradesh, Solan, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar